Ю́рий Бори́сович Чесноко́в (, Москва, СССР — , там же, Россия) — советский волейболист и тренер, игрок сборной СССР (1955—1964). Олимпийский чемпион 1964, двукратный чемпион мира (1960 и 1962), восьмикратный чемпион СССР. Старший тренер мужской сборной СССР (1970—1976). Вице-президент Международной федерации волейбола (до 2008). Заслуженный мастер спорта СССР (1960). Заслуженный тренер СССР (1975). Член КПСС с 1968 года.

Отец, Борис Михайлович Чесноков (1891—1979) — известный футболист, спортивный журналист и организатор.

Биография 
Начал заниматься волейболом в Москве. В 1953—1966 выступал за команду ЦСК МО/ЦСКА. Восьмикратный чемпион СССР (1954, 1955, 1957, 1958, 1960, 1963, 1965, 1966), победитель Кубка европейских чемпионов 1960 и 1962, победитель (1963) и серебряный призёр (1956 и 1959) Спартакиады народов СССР.

В сборной СССР в официальных соревнованиях выступал в 1955 и 1960—1964 годах. С 1960 — капитан сборной. В её составе стал олимпийским чемпионом 1964, двукратным чемпионом мира (1960 и 1962), бронзовым призёром чемпионата Европы 1963.

В 1958 году Юрий Чесноков с отличием закончил Военно-инженерную академию имени В. Куйбышева. На кафедре физподготовки и спорта этой академии он работал в 1965—1968 годах.

В 1969 году Юрий Чесноков перешёл на тренерскую работу. В 1969—1976 и 1985—1987 возглавлял мужскую волейбольную команду ЦСКА, которую 10 раз приводил к званию чемпионов СССР и 5 раз к победе в розыгрыше Кубка европейских чемпионов. В 1970—1976 одновременно работал старшим тренером мужской сборной СССР, ставшей под его руководством двукратным серебряным призёром Олимпийских игр (1972 и 1976), серебряным призёром чемпионата мира 1974, двукратным чемпионом Европы (1971 и 1975). В 1976—1983 — старший тренер Вооружённых сил по волейболу, в 1983—1984 возглавлял женскую волейбольную команду ЦСКА.

Юрий Борисович Чесноков более 30 лет занимал руководящие посты в Международной федерации волейбола (ФИВБ): 1976—2008 — член Административного совета и Исполкома ФИВБ, 1976—1992, 1994—1998, 2002—2008 — вице-президент ФИВБ. До 1992 — вице-президент Федерации волейбола СССР, а в 1996—1999 — вице-президент Всероссийской федерации волейбола (ВФВ). Последние годы жизни Ю. Б. Чесноков являлся председателем тренерской комиссии ВФВ.

В 2000 году Юрий Чесноков первым из иностранных спортсменов-мужчин был включён в Зал Волейбольной Славы в Холиоке (США). В том же году в России удостоен титула «Легенда спорта уходящего века». На аллее Славы ЦСКА в Москве установлен бюст Юрия Чеснокова.

Чесноков был награждён орденами «Знак Почёта» и Дружбы народов, медалями. Его супруга — знаменитая волейболистка ЦСКА, чемпионка Европы, призёр мирового первенства Галина Чеснокова (1934—2016). Дочь — Надежда Юрьевна Ушакова.

29 мая 2010 года Юрий Борисович Чесноков скончался в городе Москве. Похоронен на Донском кладбище (1 уч.).

Литература 
 Волейбол: Энциклопедия / Сост. В. Л. Свиридов, О. С. Чехов. — Томск: Компания «Янсон», 2001.

Ссылки 
 Ушёл из жизни Юрий Борисович Чесноков
 Юрий Чесноков на Олимпийских играх 
 Спортивный некрополь

Волейболисты СССР
Игроки ВК ЦСКА Москва
Волейбольные тренеры СССР
Заслуженные тренеры СССР
Тренеры мужской сборной СССР по волейболу
Олимпийские чемпионы по волейболу
Олимпийские чемпионы от СССР
Чемпионы летних Олимпийских игр 1964 года
Волейболисты на летних Олимпийских играх 1964 года
Чемпионы мира по волейболу
Чемпионы Европы по волейболу
Чемпионы СССР по волейболу
Кавалеры ордена «Знак Почёта»
Кавалеры ордена Дружбы народов
Члены КПСС
Похороненные на Донском кладбище